Freeburg puede referirse a los siguientes lugares:

 Freeburg (Illinois), villa en el condado de St. Clair, Illinois.
 Municipio de Freeburg (condado de St. Clair, Illinois).
 Freeburg (Misuri), villa en el condado de Osage, Misuri.
 Freeburg (Pensilvania), borough en el condado de Snyder, Pensilvania.